Гео́граф — многозначный термин:
 Географ — учёный, специалист в области географии.
 «Географ» — картина Яна Вермеера, парная к «Астроному» (ок. 1669).
 Географ — околоземный астероид из группы аполлонов, открытый в 1951 году.
 Географ — ударный кратер на марсианском плато Меридиана.
 Географ из Равенны () — анонимный составитель «» (VII век).

См. также 
 Географ глобус пропил
 География (значения)
  — американская рок-группа, основанная в 2007 году.